

Codici 
 BYK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bouake (Costa d'Avorio)

Geografia 

 Byk – traslitterazione occidentale del nome del fiume moldavo Bîc